SSV peut désigner :
 Société suisse de vexillologie, société savante sur l'étude des drapeaux ;
 System SSV, un système d'arcade créé par Sammy, Seta et Visco ;
  ;
 , engin à mi-chemin entre le buggy et le quad.